

Прізвище 

 Гіль Володимир Володимирович (1906—1944) — підполковник Червоної Армії, під час Другої світової війни оберштурмбанфюрер СС, засновник і керівник Бойового союзу російських націоналістів і командир 1-ї Російської національної бригади СС.
 Гіль Юрій Сергійович (1985—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Алехандро Восс-і-Гіль (1856—1932) — 24-й та 30-й Президент Домініканської Республіки.
 Рене Гіль (1862—1925) — французький поет.

Ім'я 

 Гіль Вермут ( 1987) — ізраїльський футболіст, півзахисник клубу «Маккабі» (Тель-Авів) та національної збірної Ізраїлю.

Топонім 

 Гіль — острів у Каспійському морі.
 Гіль — село в Кусарському районі Азербайджану.

  — острів біля західного узбережжя Британської Колумбії.

 Гіль — річка, притока Дюрансу.

Паронім 
 Гиль (зазвичай «гиля́») — крик, яким відганяють гусей, качок та ін. «Гиль-гуси» — дурниця, нісенітниця.

Див. також 
 Хіль
 Гілл (значення)

Примітки